Amt Westhofen steht für:

 Amt Westhofen (Hanau-Lichtenberg), Amt von Hanau-Lichtenberg bzw. Hessen-Darmstadt
 Amt Westhofen (Westfalen), Amt in Westfalen